40. breddegrad kan henvise til:

 40. nordlige breddekreds
 40. sydlige breddekreds